Tamarac désigne :

Toponymes

Rivière Tamarac (rivière Gatineau), un cours d'eau du territoire de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Tamarac, ville de Floride.
Tamarac, ville du Minnesota.
Tamarac National Wildlife Refuge, réserve faunique du Minnesota.
Tamarac Wilderness, within the Refuge
Rivière Tamarac (Red River du North tributary)
Rivière Tamarac (Red Lake)
Little Tamarac River

Autres
Au Canada, le tamarac désigne aussi le mélèze laricin (terme vieilli).